Wilmot (Dakota del Sud)
 Wilmot (Nova Hampshire)
 Wilmot (Ohio)
 Edward Wilmot Blyden (Saint Thomas, Illes Verges Americanes, 1832 - Freetown, Sierra Leone, 1912).